Simm ist der Name eines Fließgewässers:
 Simm, linker Quellbach des Schalesbach-Zuflusses Einzelbach im Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz

Simm ist der Familienname folgender Personen:
 Erika Simm (1940–2015), deutsche Politikerin (SPD)
 Franz Xaver Simm (1853–1918), österreichischer Maler und Illustrator
 Hans-Joachim Simm (* 1946), deutscher Schriftsteller und Herausgeber
 Herman Simm (* 1947), ehemaliger estnischer Regierungsbeamter und mutmaßlicher Spion
 Hermann Simm (1906–1995), deutscher Politiker (NPD)
 John Simm (* 1970), britischer Schauspieler und Musiker
 Juhan Simm (1885–1959), estnischer Komponist

SIMM steht als Abkürzung für:
 Single Inline Memory Module, Bauform von Speichermodulen